Kvalifikace mužské dvouhry French Open 2019 probíhala před zahájením hlavní soutěže pařížského grandslamu. Hrála se mezi 20. a 24. květnem 2019 na antukových dvorcích areálu Stade Roland-Garros. Soutěž tak začala o den dříve než ženská polovina.

Kvalifikačního turnaje se zúčastnilo sto dvacet osm hráčů, z nichž v rámci tříkolové soutěže postoupilo dvacet jedna do navazujícího mužského singlu včetně pěti šťastných poražených.

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Šťastní poražení

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Osmý kvalifikant

Devátý kvalifikant

Desátý kvalifikant

Jedenáctý kvalifikant

Dvanáctý kvalifikant

Třináctý kvalifikant

Čtrnáctý kvalifikant

Patnáctý kvalifikant

Šestnáctý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Kvalifikace mužské dvouhry